Beleg van IJsselstein (1296) belegering van het kasteel van IJsselstein, na de moord op Floris V van Holland.
 Beleg van IJsselstein (1298) belegering in navolging van 1296.
 Beleg van IJsselstein (1349) Bisschop van Utrecht belegert IJsselstein kort.
 Beleg van IJsselstein (1416-17) Jacoba van Beieren belegert de stad en ontmantelt de muren (was haar eerste militaire actie)
 Beleg van IJsselstein (1482) tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten
 Beleg van IJsselstein (1511) tijdens de Gelderse Oorlogen
 Beleg van IJsselstein (1606) tijdens de Tachtigjarige Oorlog.